La VI edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1993 a Linz, in Austria.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1993
Competizioni sportive a Linz
Scherma nel 1993